Астер Вранкс (; родился 4 октября 2002) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Вольфсбург», выступающий на правах аренды за клуб «Милан».

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в молодёжных командах бельгийских клубов «Хугарден», «Тинен», «Волюве-Завентем» и «Мехелен». 3 декабря 2018 года подписал с «Мехеленом» свой первый профессиональный контракт. В основном составе бельгийского клуба дебютировал 20 июля 2019 года в матче Суперкубка Бельгии против «Генка». 9 августа 2019 года дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Бельгии в матче против «Андерлехта». 20 сентября 2019 года впервые вышел в стартовом составе «Мехелена» в матче чемпионата против «Кортрейка».

Летом 2021 года перешёл в немецкий клуб «Вольфсбург».

Карьера в сборной 
В 2017 году выступал за сборные Бельгии до 15, до 16 лет и до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вольфсбурга»
 Профиль футболиста на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Милан»